Beaver City kan syfta på:

 Beaver City, Indiana
 Beaver City, Nebraska
 Beaver, Oklahoma, tidigare namn Beaver City